Plaats in Indonesië
 Simpasai (Lambu), een plaats in het bestuurlijke gebied Bima in de provincie West-Nusa Tenggara
 Simpasai (Monta), een plaats in het bestuurlijke gebied Bima in de provincie West-Nusa Tenggara
 Simpasai (Woja), een plaats in het bestuurlijke gebied Dompu in de provincie West-Nusa Tenggara